Idolator puede hacer referencia a:

 Idolator, sencillo de la banda de heavy metal Axxis;
 Idolator, sitio web especializado en música.